Il doppio del torneo di tennis Bristol Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Billy Martin e Russell Simpson che hanno battuto in finale John Austin e Johan Kriek 6-3 4-6 6-4 .

Teste di serie 

 Sandy Mayer /  Frew McMillan (primo turno)
 Tim Gullikson /  Bernard Mitton (primo turno)

 Jai Di Louie /  Robert Van't Hof (semifinali)
 Nick Saviano /  Bill Scanlon (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bristol Open 1981